Кубок обладателей кубков КАФ 2002 — 28-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 37 африканских клубов. Победителем стал марокканский клуб «Видад».

Предварительный раунд 
Первые матчи состоялся 2—3 февраля, ответные — 17 февраля 2002 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 9—30 марта, ответные — 22 марта — 14 апреля 2002 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 13 — 27 апреля, ответные — 26 апреля — 12 мая 2002 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 1 сентября, ответные — 14—15 сентября 2002 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 6 октября, ответные — 20 октября 2002 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 16 ноября, ответный — 8 декабря 2002 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 2002 на сайте RSSSF

Примечания 

2002
Футбол в Африке в 2002 году